Modokowie (ang. Modoc) – plemię Indian amerykańskich.
Miejscowości w USA:
 Modoc – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Randolph
 Modoc – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie McCormick
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Modoc (ang. Modoc County) – w stanie Kalifornia
Inne:
 Modoc – lokacja w grze komputerowej Fallout 2